Роджер Таунсенд (; ок. 1544 — 30 июня 1590) — английский дворянин, политик, военный и рыцарь. Сын сэра Ричарда Таунсенда (умер в 1551 году) и Кэтрин Браун. Большую часть своей карьеры он провел на службе у Томаса Говарда, 4-го герцога Норфолка, и сына и наследника Норфолка Филиппа Говарда, 20-го графа Арундела. Он был посвящен в рыцари в море 26 июля 1588 года во время битвы против Испанской армады.

Происхождение 
Роджер Таунсенд был старшим сыном сэра Ричарда Таунсенд (умер 1551), эсквайра из Брамптона, Норфолк, и Кэтрин Браун, дочери сэра Хамфри Брауна из Ридли-Холла в Терлинге, Эссекс, судьи общей юрисдикции . Внук сэра Джона Таунсенда (? — 1543/1544) и его жены, Элеонор Хейдон, дочери царедворца сэра Джона Хейдона из замка Бейконсторп, Норфолк (сын Генри Хейдона и Анны Болейн). Он был правнуком и наследником сэра Роджера Таунсенда (умер в 1551 году) и его жены Эми Брюс (умер в 1553 году).

У Роджера Таунсенда было две сестры, Элис Таунсенд (жившая 31 июля 1551 года) и Элизабет Таунсенд, которая вышла замуж за Томасом Годсалвом (ум. 2 августа 1588 года) из Бакенхэм-Ферри, Норфолк.

После смерти Ричарда Таунсенда в 1551 году его вдова Кэтрин вышла замуж за Питера Сейнтхилла (умер 19 ноября 1571 года), которого она умерла раньше.

Карьера 
В 1551 году, когда ему было всего шесть или семь лет, Роджер Таунсенд стал наследником своего прадеда, сэра Роджера Таунсенда (умер в 1551 году). Его наследство включало более двадцати поместий близ Рейнхэма, Норфолк, и другую собственность, «делающую его одним из богатейших джентльменов в Восточной Англии».

В 1553 году Роджер Таунсенд поступил в Тринити-колледж в Кембридже, но не получил ученой степени. В мае 1565 года ему была пожалована ливрея его земель, хотя он все ещё был несовершеннолетним.

Дед Роджера Таунсенда был на службе у Томаса Говарда, 3-го герцога Норфолка, и в начале своей карьеры Таунсенд поступил на службу к нынешнему главе семьи Томасу Говарду, 4-му герцогу Норфолку. Его служба в качестве «делового человека» герцога занимала его в Лондоне, и в результате он мало участвовал в местной администрации в Норфолке, хотя в 1566 году он был избран в парламент как рыцарь графства, предположительно после того, как герцог поставил давление на шерифа Уильяма Пастона.

После казни четвёртого герцога в 1572 году Таунсенд продолжал служить своему сыну и наследнику Филиппу Говарду, 20-му графу Арунделу, который на момент смерти отца был ещё несовершеннолетним. В 1583 году Арундел подарил Таунсенду и Уильяму Диксу все свое движимое имущество, чтобы помочь с оплатой долгов графа. Поведение Таунсенда иногда вызывало недовольство графа Арундела. В 1582 году Арундел был оскорблен, когда Таунсенд «поспешил на лодке в Арундел-хаус, чтобы он не оказался втянутым в ссору между графом Оксфордским и Томасом Ниветом». В другой раз, в июне 1589 года, граф Арундел пожаловался Уильяму Сесилу, 1-му барону Бёрли, что его дядя, лорд Генри Говард, и некоторые из арендаторов Арундела страдают от рвения и жесткости Таунсенда: «Сэр Роджер Таунсенд так решительно настроен ни с чем не расстаться. больше, чем он должен быть исполнен законом». Однако спустя годы Арундел был более признателен за службу Таунсенда, в своем последнем завещании назвал его «моим любящим другом» и завещал ему «прекрасную чашу с крышкой из 30 унций двойной позолоты».

Роджер Таунсенд и его вторая жена Джейн занимали должности при дворе и в 1576—1584 годах обменивались новогодними подарками с королевой Елизаветой. В 1585 году граф Арундел был заключен в тюрьму, и о карьере Таунсенда после этого времени мало что известно. Он составил свое завещание в декабре 1587 года. В 1588 году он служил с флотом против испанской Армады и 26 июля был посвящен в рыцари на море лорд-адмиралом Чарльзом, лордом Говардом Эффингемским. Портрет сэра Джона Таунсенда был среди тех, что были на полях гобелена, посвящённого поражению Испанской армады, который висел в Палате лордов до тех пор, пока гобелен не был уничтожен огнём в 1834 году.

Таунсенд добавил к своему земельному наследству в Норфолке, купив другую собственность, включая земли в Эссексе и поместье в Сток-Ньюингтоне, которое он купил у Томаса Саттона (1532—1611). Он умер в Сток-Ньюингтоне 30 июня 1590 года и был похоронен в Сент-Джайлс Крипплгейт. Ему наследовал его старший сын, сэр Джон Таунсенд.

Браки и дети 
Сэр Джон Таунсенд женился сначала на Урсуле Хейдон (ум. до 1564 года), дочери сэра Кристофера Хейдона от Энн Друри, дочери сэра Уильяма Друри из Хоустеда, Саффолк, от которой у него не было потомства.

Джон Таунсенд вторым браком женился на Джейн Стэнхоуп (ок. 1547—1618), дочери сэра Майкла Стэнхоуп (ум. 1552) из Шелфорда в графстве Ноттингемшир, и его жены, Энн Роусон (ок. 1515—1588), дочери Николаса Роусона из Авели, Эссекс, и Беатрис Кук (ум. 1554), дочери сэра Филипа Кука (ум. 1503) и Элизабет Белкнап (умер 1504).

После смерти Роджера Таунсенда его вдова Джейн вышла вновь замуж за Генри Беркли, 7-го барона Беркли. Она умерла в своем доме в Барбикане 3 января 1618 года, оставив завещание, датированное 20 июля 1617 года, которое было подтверждено её внуком, сэром Роджером Таунсендом, 1-м баронетом, 10 марта 1618 года.

От второй жены у Роджера Таунсенда родилось двое сыновей:

 Сэр Джон Таунсенд (умер в 1603 году), который женился на Энн Бэкон, дочери сэра Натаниэля Бэкона из Стиффки, графство Норфолк, и умер 2 августа 1603 года, на следующий день после того, как был смертельно ранен на дуэли с сэром Мэтью Брауном из Уэст-Бетчворта в Доркинге, графство Суррей.
 Сэр Роберт Таунсенд. В феврале 1603 года Джон Мэннингем отметил в своем дневнике, что «поэт Бен Джонсон теперь живёт на одном Таунсенде и презирает мир». Дональдсон определил покровителя Джонсона как «сэра Роберта Таунсенда, младшего сына командующего военно-морским флотом сэра Роджера Таунсенда из Рейнхэма (умер в 1590 году)», отметив, что он был «щедрым покровителем для ряда писателей в это время, включая Джона Флетчера».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Will of Richard Townshend of Brampton, Norfolk, National Archives Retrieved 21 March 2013
 Will of Sir Roger Townshend of East Raynham, Norfolk, National Archives Retrieved 21 March 2013
 Will of Lady Jane Berkeley, National Archives Retrieved 19 March 2013
 Townshend, Roger (c.1544-1590), History of Parliament Retrieved 22 March 2013

Роджер
Английские рыцари
Члены парламента Англии (до 1707)